Catalão Futebol Clube, na grafia arcaica Catalão Foot-Ball Club (em algumas fontes Catalão Football Club), foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Fundado em 1913, a equipe catalano foi um dos primeiros clubes a surgirem em Goiás. O clube foi de extrema importância no desenvolvimento do futebol goiano.

História 
Enquanto o futebol ainda engatinhava, o Catalão Football Club já possuía um terreno para a construção de uma praça de esportes. Apesar de não ter participado oficialmente do Campeonato Goiano, foi um dos principais responsáveis por tornar o futebol conhecido no estado de Goiás.

Campeão Goiano ‘Extra-oficial’ em 1923 
Em 1923, após ter vencido todos os clubes da região, o Catalão foi jogar em Anápolis, cujo representante havia conseguido vitórias expressivas sobre os times de diversas cidades do estado (como Cidade de Goiás, antiga capital, Inhumas, Morrinhos, Pirenópolis, etc). O placar da partida foi 2 a 0 para o time catalano. Com isso, o clube foi declarado, extraoficialmente, campeão do estado de Goiás.

Símbolos

Uniforme 
As cores do time era o Grená e o Branco. Chegou a utilizar detalhes em amarelo no uniforme e uma camisa Amarela com detalhes Grená.

Rivalidades 
O clube possuía rivalidade com o CRAC.

Títulos 

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1913